Dette er en liste over kendte aarhusianere født i Aarhus.

Politik
 Hans Hedtoft, socialdemokratisk politiker og statsminister (1903-1955)
 H.C. Hansen, socialdemokratisk politiker og statsminister (1906-1960)
 Svend Auken, socialdemokratisk politiker (1943-2009)
 Flemming Knudsen, socialdemokratisk politiker (1946-)
 Jacob Bundsgaard Johansen, socialdemokratisk politiker og borgmester (1973-)
 Margrete Auken, præst og politiker for Socialistisk Folkeparti (1945-)

Film og litteratur
 Lars Larsen-Ledet, journalist, forfatter og afholdsagitator (1881-1958)
 Emil Bønnelycke, forfatter (1893-1953)
 Karl Stegger, skuespiller (1913-1980)
 Gabriel Axel, skuespiller og filminstruktør (1918 - 2014)
 Thorkild Bjørnvig, forfatter (1918-2004)
 Jørgen Leth, filminstruktør, forfatter mm. (1937- )
 Svend Åge Madsen, forfatter (1939- )
 Ole Lund Kirkegaard, forfatter (1940-1979)
 Nils Malmros, forfatter, læge og filminstruktør (1944- )

Sport 
 Flemming Povlsen, fodboldspiller (1966- )
 Stig Tøfting, fodboldspiller (1969- )
 Camilla Martin, badmintonspiller (1973- )
 Anders Eggert, håndboldspiller (1982- )

Musik
 Flemming "Bamse" Jørgensen, musiker og komponist (1947-2011)
 Birthe Kjær, sanger (1948- )
 Steffen Brandt, sanger, sangskriver, og musiker (1953- )
 Anne Linnet, musiker og komponist (1953- )
 Anne Dorte Michelsen, musiker og komponist (1958- )
 Thomas Helmig, musiker (1964- )
 Tina Dickow, sanger og komponist (1977- )
 Ida Corr, sanger (1977- )
 Liam O'Connor (LOC), rapper (1979- )
 Medina, sanger (1982- )
 Shaka Loveless, sanger (1984- )
 Emil Stabil sanger
 Poul Krebs pop/rock-sanger, sangskriver og musiker (1956- )

Andre
 Ole Worm, polyhistor (1588-1654)
 Ole Rømer, astronom, ingeniør og politidirektør (1644-1710)
 Ferdinand Salling, købmand (1880-1953)
 Herman Salling, købmand (1919-2006)
 Grethe Bartram, Danmarks sidste dødsdømte kvinde (1924 - 2017)
 Renée Toft Simonsen, tidligere fotomodel og psykolog (1965- )
 Søren Brostrøm, speciallæge i gynækologi og obstetrik og direktør i sundhedsstyrelsen under covid-19 (1965- )

 
Lister over personer fra Danmark